Ральф Милибэнд (род. Адольф Милибан, ;  — ) — британский социолог, стал известен как выдающийся марксистский публицист. Его называли «одним из самых известных академических марксистов своего поколения» наряду с Э. П. Томпсоном, Эриком Хобсбаумом и Перри Андерсоном.

Биография 
Милибэнд родился в Бельгии в польско-еврейской рабочей семье иммигрантов, его отец был членом Бунда. Он бежал в Великобританию в 1940 году вместе со своим отцом, чтобы избежать преследования, когда нацистская Германия вторглась в Бельгию. Выучил английский язык, поступил в Лондонскую школу экономики и начал принимать участие в левой политике. После службы на Королевском флоте во время Второй Мировой войны, он поселился в Лондоне в 1946 году и натурализовался как британский гражданин в 1948 году.

В 1960-х годах он был влиятельным участником движения новых левых в Великобритании, которые критически относились к укладу и политике СССР и стран Центральной Европы (Восточного блока). Милибэнд опубликовал несколько книг по марксистской теории и критике капитализма.

Оба его сына, Дэвид и Эд Милибэнды, стали видными деятелями Лейбористской партии после смерти отца. Дэвид стал министром иностранных дел, а Эд — государственным секретарём по энергетике и изменениям климата, а впоследствии был лидером партии с 2010 по 2015 год.

Работы 
 «Parliamentary Socialism: A Study of the Politics of Labour» (1961);
 «The State in Capitalist Society» (1969);
 «Marxism and Politics» (1977);
 «Capitalist Democracy in Britain» (1982);
 «Class Power and State Power» (1983);
 «Divided Societies: Class Struggle in Contemporary Capitalism» (1989);
 «Socialism for a Sceptical Age» (1994);

На русском языке 
 Милибенд, Ральф Парламентский социализм : Исследование политики лейбористской партии / Пер. с англ. [Предисл. В. П. Михайлова, с. 5-24]. — М. : Прогресс, 1964. — 508 с.
 «Государство и революция» Ленина. // Ленин В. Государство и революция. — М.: Горизонталь, 2020. — С. 19—37.

Примечания

Литература 
 Aronowitz, Stanley, and Peter Bratsis. Paradigm Lost: State Theory Reconsidered (University of Minnesota Press, 2002)
 Barrow, C., Burnham, P., Wetherly, P. eds. Class, Power and State in Capitalist Society: Essays on Ralph Miliband (London: Palgrave)
 Blackledge, Paul (2013). «Labourism and Socialism: Ralph Miliband’s Marxism». International Socialism 129. London.
 Newman, Michael. Ralph Miliband and the Politics of the New Left (Merlin Press, 2002)
 Clyde W. Barrow: Toward a Critical Theory of States. The Poulantzas-Miliband Debate after Globalization. State University of New York Press, Albany 2016.
 Socialist Register

Социологи Великобритании
Публицисты Великобритании
Социалисты Великобритании
Марксисты
Теоретики марксизма
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Преподаватели Лондонской школы экономики
Преподаватели Лидсского университета
Преподаватели Высшей школы и Университетского центра Городского университета Нью-Йорка
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Военные моряки Великобритании
Моряки Второй мировой войны
Похороненные на Хайгейтском кладбище